The Librarian – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Edison Company
 The Librarian – film del 2014 diretto da Juan Feldman
 The Librarian – serie di film composta da
 The Librarian - Alla ricerca della lancia perduta (The Librarian: Quest of the Spear) – film del 2004 diretto da Peter Winther
 Librarian 2 - Ritorno alle miniere di Re Salomone (The Librarian: Return to King Solomon's Mines) – film del 2006 diretto da Jonathan Frakes
 Librarian 3 - La maledizione del calice di Giuda (	The Librarian: Curse of the Judas Chalice) – film del 2008 diretto da Jonathan Frakes